Elvis Rexhbeçaj est un footballeur allemand , né le  à Gjonaj (Yougoslavie), évoluant au poste de milieu défensif gauche au FC Augsbourg.

Biographie

En club

En équipe nationale

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du VfL Wolfsburg
Joueur du FC Cologne
Joueur du VfL Bochum
Joueur du FC Augsbourg
Naissance en novembre 1997
Naissance à Prizren
Réfugié des guerres de Yougoslavie